Labarthe (Gers)
 Labarthe (Tarn-et-Garonne)